Щегловитов (Щегловитова) — русская фамилия. Известные носители:

 Щегловитов (?—1799) — подпрапорщик, герой битвы у Бергена.
 Щегловитов, Иван Григорьевич (1861—1918) — русский криминолог и государственный деятель.

Примечания